Milassin Erzsébet (Budapest, 1978. november 23. –) válogatott magyar labdarúgó, hátvéd. 2003-tól a francia US Compiegne labdarúgója.

Pályafutása

Klubcsapatban
2002-ig a Renova labdarúgója volt. A 2002–03-as idényben a László Kórház csapatában szerepelt. 2003-ban a francia US Compiegne együtteséhez igazolt.

A válogatottban
1997 és 2007 között 41 alkalommal szerepelt a válogatottban és négy gólt szerzett.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1993–94, 1994–95, 1997–98, 1998–99, 1999–00
 2.: 2001–02, 2002–03
 Magyar kupa
 győztes: 2002, 2003
 az év női labdarúgója: 2004

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források
 A franciaországi idegenlégiós: Milassin Erzsébet 

1978-ban született személyek
Élő személyek
Budapesten született személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A László Kórház labdarúgói
A Renova labdarúgói
Az US Compiegne labdarúgói
Az év magyar női labdarúgói